Баленко — украинская фамилия:

 
 Баленко, Александра Георгиевна (род. 1964) — народный депутат СССР от Камчатской области.
 Баленко, Николай Филиппович (1921—1994) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Баленок, Сергей Владимирович